Лааж, Лу де (; род. 1990) — французская актриса
 Лааж () — коммуна в Бельгии, регион Валлония
 Лааж () — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна